program Gemini – amerykański program lotów kosmicznych
 Obserwatorium Gemini – obserwatorium astronomiczne
 Bliźnięta (łac. Gemini) – gwiazdozbiór nieba równikowego, jeden ze znaków zodiaku – Bliźnięta w astrologii
 Gemini – pierwsza płyta Kasi Kowalskiej, z 1994 roku
 Gemini – album jazzowy Archie Sheppa, z 2007 roku
 Gemini – piąta płyta Leny Meyer-Landrut, z 2017 roku
 Gemini – druga płyta Macklemore’a, z 2017 roku
 Gemini – pierwszy polski jacht hi-tech klasy One Ton wybudowany z inicjatywy Romana Paszke
 Gemini Park Bielsko-Biała – centrum handlowe w Bielsku-Białej
 Gemini Jasna Park – centrum handlowe w Tarnowie
 Gemini Park Tychy – centrum handlowe w Tychach
 Gemini – menedżer plików dla systemów opartych na GEM/TOS
 Gemini – minimalistyczny protokół internetowy podobny do Gophera